Виктория Ивановна Лукьянец (, род. 20 ноября 1966 года, Киев, УССР, СССР) — одна из самых титулованных украинских оперных певиц, Народная артистка Украины (2001). В её активе — десятки выступлений на престижных мировых сценах, в частности в Метрополитен-опера и Ла Скала. Она солистка Венской оперы, а с 1998 года ещё и независимая исполнительница.

Биография 
Виктория родилась в Киеве. Свое музыкальное образование начала в раннем возрасте, до пяти лет с уроков игры на фортепиано.
Учиться пению начала в возрасте 14 лет, позже поступила в Киевскую государственную консерваторию им. П. Чайковского, которую
успешно закончила в 1989 году. В этом же году она начала свою профессиональную карьеру в Академическом театре оперы и балета им. Тараса Шевченко.

В 1990 году в Токио получила 1-ую премию на Международном конкурсе вокалистов (1990 Tokyo International Vocalists Competition) Концертной ассоциации «Музыку народу» (The Min-On Concert Association) и в Вене на Международном конкурсе Моцарта (International Mozart Competition» in Vienna). В 1991-м ей присудили 1-ю премию на Международном конкурсе Марии Каллас в Афинах. Далее дебютировала в Италии, Франции, Португалии, Японии и Греции.

В 1993 году она дебютировала в Венской государственной опере, в роли Царицы ночи в опере Моцарта «Волшебная флейта» и стала любимицей венской публики. На этой сцене она исполняла партии Джильды (Риголетто), Виолетты (Травиата), Оскара (Бал-маскарад), Адини (Любовный напиток), Эльвиры (Пуритане), Розины (Севильский цирюльник), Лючии (Лючия ди Ламмермур), Офелии (Гамлет), Олимпии (Сказки Гофмана).

В 1995 — лауреат фестиваля в Зальцбурге и дебютировала в итальянском театре Ла Скала. Виктория Лукьянец выступала с известными мировыми тенорами — Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и Лучано Паваротти.

Виктория Лукьянец выступает на главных оперных сценах мира: Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Ла Скала в Милане, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, Опера Бастилия в Париже, Баварская государственная опера в Мюнхене, Гамбургская государственная опера, Немецкая государственная опера в Берлине, Старый театр () в Эссене, Женевский большого театра, Королевская опера Валлонии в Льеже.

Среди самых успешных последних выступлений можно отметить её пение в «Кантате» Моцарта в Венском музыкальном обществе в Wiener Musikverein, партия Розауры в опере «Хитрая вдова» Вольфа-Феррари на сцене оперного театра Ниццы, партия Берты в опере «Пророк» Джакомо Мейербера и партия Виолетты в «Травиате» Дж. Верди в Буэнос-Айресе.

Известный итальянский режиссёр Франко Дзефирелли назвал имена «трех больших Травиат» — Марии Каллас, Терезы Стратас и Виктории Лукьянец.

В репертуаре певицы произведения украинских композиторов: Николая Лысенко, Кирилла Стеценко, Якова Степного, Льва Ревуцкого, Бориса Лятошинского, Мирослава Скорика, Левка Колодуба, Леопольда Ященко, Валентина Сильвестрова, Юрий Ищенко, Леси Дычко.

Её бельканто сравнивают с голосами примадонн прошлого столетия Амелиты Галли-Курчи и Аделини Патти. В её репертуаре более 50-ти ведущих партий на семи языках, а гастрольный график составлен на годы вперед.

На концертах Виктории Лукьянец часто рядом с оперными ариями почетное место занимают украинские народные песни, которые она исполняет как с симфоническими, так и с народными оркестрами. 22 августа 2014 года в Киеве состоялся концерт «Сокровища украинской народной песни», на котором Виктория Лукьянец пела в сопровождении Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г.И. Майбороды.

Личная жизнь 
Уже много лет подряд Виктория Лукьянец с мужем и дочкой живут в Австрии, где она солистка Венской оперы. А с 1998 года ещё и независимая исполнительница.

Племянница Виктории Лукьянец Соломия в 2011 году стала «Гордостью страны» в номинации «Редкий талант».

Награды 
 Орден княгини Ольги III степени (2009)
 Народная артистка Украины (2001).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Литература 
 Швачко Т. Вікторія — наша «Надія»! // Музика. — 1992. — 3
 Карпенко Б. Голос душі //Укр. культура (Київ). — 1994. — № 9—10;
 Москалець О. Феномен Вікторії Лук'янець // Музика. — 2005. 3;
 Його ж. Не теряйте мечту //Зеркало недели (Київ). — 1996. — 20 июля;
 Його ж. Пласідо Домінго чекає на Вікторію // Веч. Київ. — 1997. — 28 серп.;
 Його ж. Виктория перед штурмом Бастилии //Киевские ведомости. — 1997. — 15 окт.;
 Його ж. Лукьянец пела «Травиату» в госпитале для нищих //Там само. ;— 1998. ;— 27 янв.;
 [Б. п.]. Victoria Loukianetz / Вікторія Лук'янець // Австрійсько-український огляд / Osterreichisch- Ukrainisch Rundschau (Відень). — 2006. ;— Трав. (Спец, вип.);
 Сингаївський М. Звучить душа, як музика // Рад. Україна (Київ). — 1991. — 9 лют.;
 Його ж. І знову іспит // Київ, вісник. — 1991. — 28 лют.;
 Онощенко Є. В ім'я України співаю // Рада. — 1993. — 15 квіт.;
 Петров Й. Киевский соловей упорхнул в Венскую оперу // Киев, ведомости. — 1994. — 1 февр.;
 [Шлапаченко Д.]. Найкраща Віолетта — українська Віолетта //Україна молода (Київ) — 1997. — 29 лип.;
 [Федорук Я]. Вікторія Лук'янець: «Сили для співу мені дає рідна земля» // Київ, правда. — 1997. — 20 листоп.;
 Волга Л. Кришталевий голос // Уряд, кур'єр. — 2000. — 23 верес.;
 [Поліщук Т.]. «Моє ім'я зобов'язує перемагати» // День (Київ). — 2001. — 15 берез.;
 [Її ж.]. Супер- сопрано! //Там само. — 2005. — 21 квіт.;
 [Б. л.]. Український соловейко // Вісті. — 2002. — 7 трав.;
 Куляєва Н. Кришталевий голос // Хрещатик. 14.05.2004]
 Давиденко В. Вікторія Лук'янець: «На всіх сценах світу кажу, що я з України» // Веч. Київ. — 2004. — 19 трав.;
 Глібчук У. Вікторія Лук'янець: «Жодні критики не візьмуться за мене так, як я сама це роблю…» // Дзеркало тижня № 44. 24.11.2006

Выпускники Киевской консерватории
Музыканты по алфавиту
Родившиеся в 1966 году
Родившиеся 20 ноября
Кавалеры ордена княгини Ольги III степени
Народные артисты Украины
Оперные певцы и певицы Украины
Родившиеся в Киеве
Сопрано
Оперное сопрано Украины